Etzel kan syfta på:

  Etzel Atle – en figur i Nibelungenlied
 Etzel – en akronym  för en paramilitär sionistisk organisation som verkade i Palestina åren 1931–1948, se Irgun Zvai Leumi
 Etzel Andergast – en roman av Jakob Wasserman från 1931
 Etzel, Friedeburg – en ort i Friedeburg

Personer
 Etzel Cardeña (1957), en psykolog, forskare och professor inom psykologi
 Anton von Etzel (18211870), en tysk geograf
 Karl Etzel (1812–1865), en tysk järnvägsingenjör och arkitekt
 Vollrad Etzel (1944–2012), tysk veterinär och iktyolog som beskrivit flera fiskarter
 Franz August O'Etzel (1784–1850), en tysk ingenjör och geograf